Калвин (Calvinus) е име на:

 Жан Калвин (1509-1564), френски теолог, основател на калвинизма

Римските политици:
 Тит Ветурий Калвин, консул през 334 пр.н.е. и 321 пр.н.е.
 Гай Секстий Калвин (консул 124 пр.н.е.), римски политик, консул 124 пр.н.е.
 Гай Секстий Калвин (оратор), политик и оратор на късната Римска република, син на консула от 124 пр.н.е.
 Гней Домиций Калвин (консул 332 пр.н.е.)
 Гней Домиций Калвин Максим, консул 283 пр.н.е.
 Гней Домиций Калвин, римски военачалник и консул 53 и 40 пр.н.е.

Вижте също 
 Калв (пояснение)
 Келвин
 Калвинизъм
 Галвин